Министр иностранных дел Индии () — должность в правительстве Индии. Министр возглавляет Министерство иностранных дел Индии и несёт ответственность за представление Индии и её правительства в международном сообществе.

В настоящее время министром иностранных дел Индии является Субраманьям Джайшанкар из партии Бхаратия джаната парти.

Министры иностранных дел Индии с 1946 года 
Список министров иностранных дел Индии

Примечания

Ссылки 
 http://meaindia.nic.in/ - официальный веб-сайт Министерства иностранных дел Индии

Списки:Индия
Министры иностранных дел Индии
И